Bank holiday – giorno festivo nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda
 Fiamme di passione (Bank Holiday) – film del 1938 diretto da Carol Reed
 Bank Holiday – composizione di Albert Ketèlbey
 Bank Holiday – traccia dell'album Parklife dei Blur del 1994